Miguel Ángel Ferriz puede referirse a:

 Miguel Ángel Ferriz Sr. (1899-1967), destacado actor de la época de oro del cine mexicano.

 Miguel Ángel Ferriz, actor mexicano.

en:Miguel Ángel Ferriz (disambiguation)